Павелецкая — название станций метро:
 Павелецкая — станция Замоскворецкой линии Московского метрополитена.
 Павелецкая — станция Кольцевой линии Московского метрополитена.